

Littérature 
 Le suspense, ou suspens, est un moyen pour un narrateur de donner du poids à une partie de son récit en créant une attente angoissée, un doute sur la suite du déroulement de l'histoire.

Droit canonique 
 En droit canonique catholique, une suspense est une sanction appartenant à la catégorie des censures, qui touche uniquement les clercs.

Cinéma 
 Suspense est un film américain réalisé par Phillips Smalley et Lois Weber en 1913 ;
 Suspense est un film américain réalisé par Frank Tuttle en 1946.

Télévision
 Suspense est une série télévisée américaine réalisée par Robert Mulligan de 1949 à 1954 ;
 Suspense est une série télévisée britannique diffusée à partir de 1962 ;
 Suspense est une série télévisée américaine diffusée à partir de 1964 ;
 Suspense est une collection de téléfilms américains produits entre 1971 et 1973 ;
 Suspense est un téléfilm américain réalisé par David Koepp en 2003.

Autre 
 Suspense est une revue française de nouvelles de littérature policière.
Homonymie de titre